Le Breuil se poate referi la:

 Le Breuil, Allier comună în departamentul Allier, Franța
 Le Breuil, Rhône, comună în departamentul Rhône, Franța
 Le Breuil, Marne, comună în departamentul Marne, Franța
 Le Breuil, Saône-et-Loire, comună în departamentul Saône-et-Loire, Franța
 Le Breuil-Bernard, comună în departamentul Deux-Sèvres, Franța
 Le Breuil-en-Auge, comună în departamentul Calvados, Franța
 Le Breuil-en-Bessin, comună în departamentul Calvados, Franța

Vezi și 

 Breuil